Пташка — зменшувальна форма слова «птах».
 Пташка — знак (, , , і т. д.) для позначення згоди або включення, обліку.
 Пташка —  срібна пам'ятна монета номіналом 2 гривні.
 Пташка — позивний учасниці російсько-української війни Катерини Поліщук.